Afrikanska mästerskapet 2007 i volleyboll för damer spelades mellan 5 och 11 september 2007 i Nairobi, Algeriet. Det var den trettonde upplagan av tävlingen och tio landslag från CAVB:s medlemsförbund deltog. Kenya vann tävlingen för sjätte gången genom att besegra Algeriet i finalen. Dorcas Ndasaba utsågs till mest värdefulla spelare.

Deltagande lag

Grupper

Gruppspelsfasen

Grupp A

Resultat

Sluttabell

Grupp B

Resultat

Sluttabell

Slutspelsfasen

Resultat

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Sportåret 2007
2007
Volleybollsäsongen 2007/2008
Internationella volleybolltävlingar i Kenya
2007 i Kenya
Sport i Nairobi